Арутюнян, Арсен:* Арутюнян, Арсен (род. 1968) — армянский горнолыжник.
 Арутюнян, Арсен Каренович (род. 1999) — армянский борец вольного стиля.